William Bowie Campbell (1920-1994), Schots voetballer
 William C. Campbell (1930), Amerikaans bioloog en Nobelprijswinnaar
 William C. Campbell (1923-2013), Amerikaans golfer
 William Campbell (1923-2011), Amerikaans acteur
 Willie Campbell (1862-1900), Schots golfer
 Billy Campbell (Noord-Iers voetballer) (1944), Noord-Iers voetballer